— японская фигуристка, выступавшая в танцах на льду с Кэндзи Миямото. Они дважды становились чемпионами Японии, но на международных соревнованиях выступали менее успешно: лучшим достижением стало 8 место на чемпионатах Четырёх континентов 2002 и 2003 годов. В 2003 спортсменка окончили любительскую карьеру. В настоящее время Арикава работает тренером.

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1996
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1998

Ссылки 
 

Родившиеся в Киото

Фигуристы Японии
Чемпионы Японии по фигурному катанию
Тренеры по фигурному катанию Японии